hrabstwo Escambia (ang. Escambia County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Escambia (ang. Escambia County) w USA, w stanie Floryda